Drakon kan syfta på:

Person
 Drakon (600-talet f.Kr.), grekisk lagstiftare

Geografi

Antarktis 

 Cape Drakon, 
 Massif Drakon, 

Robotskapade Antarktisförgreningar